To Beast or Not to Beast  — шестой студийный альбом финской хэви-метал-группы Lordi, релиз которого состоялся 1 марта 2013 года.

По традиции за несколько месяцев до выхода нового альбома, все участники группы обновили свои костюмы. Новыми участниками коллектива стали клавишница Hella (заменившая Аву) и барабанщик Mana (заменивший умершего Отуса). Первый сингл «The Riff» вышел в свет 9 февраля.

Список композиций

Песни 
 В этом альбоме группа нарушает традицию ставить трек «SCG» в начало альбома. В «To Beast or Not to Beast» этот трек содержит барабанное соло Отуса на одном из концертов во Франции, и завершает альбом.
 Также впервые в песнях нет упоминания названия альбома, до этого во всех предыдущих были либо одноимённые песни, либо эти названия упоминались в композициях.
 Трек «Hulking Dynamo», присутствующий в японском издании был записан ещё в 2002 году, но не был включён в Get Heavy. Также песню можно найти на сборнике Scarchives vol. 1.

Участники записи 
 Mr. Lordi — вокал
 Amen — гитара
 Ox — бас-гитара
 Hella — клавишные
 Mana — ударные
 Otus — ударные на треке 11
 Magnum — бас-гитара на треке 12
 Enary — клавишные на треке 12
 Kita — ударные на треке 12
 Слова: Mr Lordi, Tracy Lipp 1–4,6-10 Mr Lordi 5
 Музыка: Mr. Lordi, Amen 1,3,4. Lordi, P.K. Hell 5,9 Mr Lordi, OX, Hell, Amen 7. Mr Lordi 2,6,8,10
 SCG6: Otus' Butcher Clinic Слова и Музыка Otus

Примечания 

Альбомы Lordi
Альбомы на английском языке
Альбомы Финляндии
Альбомы AFM Records